Slovo štětičkovec má více významů:

štětičkovec — český název plísně rodu Penicillium

český název pro několik rodů ryb z čeledi štětičkovcovití
 Amblycirrhitus 
 Cirrhitichthys
 Neocirrhites 
 Oxycirrhites 
 Paracirrhites